L'Institut universitaire de technologie de Lannion, fondé en 1970 (décret du , paru au JO du , page 3086), fait partie de l'université de Rennes et réunit des équipes pédagogiques composées à la fois d'enseignants, d'enseignants-chercheurs et de professionnels, sous la direction d'Arnaud Martin.

Situation 
L'Institut Universitaire de Technologie de Lannion, au cœur du Trégor, se situe au nord de la ville, le long de la route à quatre voies qui relie Lannion à Perros-Guirec.

Formations  
Cet IUT prépare à l'obtention de Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) et de licences professionnelles (LP) suivantes :

 B.U.T. R&T (Réseau et Télécommunications)
 B.U.T. Informatique
 B.U.T. Mesures Physiques
 B.U.T. Information et Communication
 Option Journalisme
 Option Communication des organisations
B.U.T. MMI (Métiers du Multimédia et de l'Internet)

 Licence professionnelle ISVD  (Intégration des Systèmes Voix et Données)
 Licence professionnelle AGSRI (Administration et Gestion des Systèmes et Réseaux Informatiques)
Licence professionnelle ChIC (Chaînes Instrumentales Connectées)
 Licence professionnelle WEB (développement d’applications web et mobiles)
 Licence professionnelle EEP (Exploration et Exploitation Pétrolières) jusqu'en 2022
 Licence professionnelle Journalisme
Licence professionnelle Tourisme & Numérique

Département Information Communication 
Le département Information Communication délivre deux B.U.T. (communication des organisations et journalisme) et une licence professionnelle en journalisme, avec au choix quatre options : presse écrite, presse en ligne, radio et télévision. En licence professionnelle, il est possible de faire en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans un média local ou national.

L'option communication des organisations prépare aux métiers de l'information-communication dans les entreprises, les PME, les administrations, les associations, les collectivités territoriales. Les objectifs de la formation : des compétences généralistes, pour des professionnels polyvalents, une insertion professionnelle facilitée, une poursuite d’études : licence pro, master, écoles...

Les débouchés professionnels : chargé(e) de communication, chargé(e) de relations publiques, attaché(e) de presse, community manager, prestataire de services en agence, concepteur rédacteur…

L'option journalisme : une des quatorze écoles de journalisme reconnues par la profession en France, via le dispositif prévu par la Convention collective nationale de travail des journalistes.

L'IUT de Lannion a été classé  meilleure école de journalisme française en 2018 dans le classement des écoles de journalisme réalisé par Le Figaro Étudiant . Basé essentiellement sur l'avis des recruteurs, ce classement est cependant effectué à titre privé, le Figaro Étudiant n'étant pas rattaché à un organisme national.

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel
 Site du département information communication
 Site licence professionnelle web

Établissement scolaire fondé en 1970
Université Rennes-I
Lannion
Lannion